Das Virginia Slims of California 1989 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 20. bis zum 26. Februar 1989 statt. Die US-Amerikanerin Zina Garrison holte sich zum zweiten Mal den Titel. Im Doppel war die US-amerikanisch-kanadische Paarung Patty Fendick/ Jill Hetherington erfolgreich.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Oakland